Куртина — в военном деле часть вала между двумя бастионами; в строении: межистенок, простенок.
 Куртина — в лесоводстве группа деревьев или кустарников одной породы в смешанном лесу.
 Куртина —  отдельная часть сада, участок, ко́лочек, островок.
 Куртина — (устар.) обложенная дёрном гряда для цветочных и других растений, клумба.
 Куртина — населённый пункт в Уругвае.
 «» — английский театр елизаветинской эпохи.